USS Boxer — кораблі ВМС США

 USS Boxer (1815) — 14-гарматний бриг, збудований у 1815 році.
 USS Boxer (1831) — 10-гарматна шхуна, на службі протягом 1832-1848 років.
 USS Boxer (1865) — проривач блокади «Tristram Shandy», захоплений флотом Півночі під час Громадянської війни в США. Проданий у 1868 році.
 USS Boxer (1905) — навчальна бригантина, збудована у 1905 році.
 USS Boxer (CV-21) — важкий ударний авіаносець США періоду Другої світової війни типу «Ессекс», довгопалубний підтип. Збудований у 1945 році. Брав участь в корейській та в'єтнамській війнах. Зданий на злам у 1969 році.
 USS Boxer (LHD-4) — універсальний десантний корабель типу «Восп». Збудований у 1995 році. Станом на 2022 рік перебуває у строю. 

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни